Рома́н — многозначное понятие:
 Роман — литературный жанр.
 Роман — мужское имя.
 Роман — любовные отношения.

Носители имени

Монархи 
 Роман I Лакапин — византийский император в 920—944.
 Роман II Младший — византийский император в 959—963.
 Роман III Аргир — византийский император в 1028—1034.
 Роман IV Диоген — византийский император в 1067—1071.
 Роман — царь Болгарии в 977—997.
 Роман I Мушат — господарь Молдавского княжества в 1391—1394.
 Роман II — господарь Молдавского в 1447—1448.

Русские князья 
 Рюриковичи
 Роман Александрович — князь волынский.
 Роман Андреевич — князь мезецкий в конце XIV века.
 Роман Васильевич — князь ярославский в конце XIV века.
 Роман Владимирович (ум. 1119) — князь волынский.
 Роман Владимирович — князь Углицкий в 1261—1285.
 Роман Всеславич — (ум. ок. 1114 или 1116) — полоцкий князь.
 Роман Глебович — князь белоозерский.
 Роман Глебович — князь брянский, конец XIII века.
 Роман Глебович — князь Новгородский до 1293.
 Роман Глебович — Великий князь Рязанский в 1180—1207.
 Роман Данилович — князь слонимский, луцкий (до 1254), князь новогрудский (1254—1258); сын галицкого короля Даниила Романовича.
 Роман Иванович — князь козельский и перемышльский, конец XIV-начало XV века.
 Роман Иванович — князь козловский, конец XIV века.
 Роман Иванович (ум.1434) — князь ярославский.
 Роман Иванович — князь ярославский в XV веке.
 Роман Игоревич — князь северский в конце XII — начале XIII века.
 Роман Игоревич (ум. 1217) — удельный князь Рязанский.
 Роман Ингваревич — (ум. 1238) — князь Коломенский.
 Роман Михайлович — князь Белозерский в 1314—1339(?).
 Роман Михайлович — князь Брянский и Великий князь Черниговский в 1356—1401 (с перерывами).
 Роман Михайлович Старый (ум. после 1288) — князь Брянский (с 1246) и Черниговский (с 1263).
 Роман Мстиславич — 1-й князь галицко-волынский (1199—1205), Великий князь Киевский (1201, 1204).
 Роман Ольгович — Великий князь Рязанский в 1258—1270.
 Роман Ростиславич — Великий князь Киевский в 1172—1174 и 1175—1177.
 Роман Святославич — князь Тмутараканский в 1069—1079.
 Из других династий
 Роман Фёдорович Кобринский (ум. после 1416) — удельный князь кобринский из династии Гедиминовичей.

Святые 
 Роман Антиохийский (Сирийский) (середина IV века — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.
 Роман (мученик) — святой воин, мученик Римский, остиарий.
 Роман Кесарийский — диакон храма Кесарии Палестинской.
 Роман Сладкопевец — христианский святой V—VI веков, автор церковных песнопений.

Церковные деятели 
 Роман — папа римский в 897 году.
 Роман (митрополит Литовский).

 Роман (Гаврилов) — епископ Русской православной церкви, епископ Серпуховской, викарий Московской епархии, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни.
 Роман (Кимович) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Конотопский и Глуховский.
 Роман (Лукин) — архиепископ Русской православной церкви, архиепископ Якутский и Ленский.
 Роман (Матюшин) — иеромонах, поэт.
 Роман (Тамберг) — архидиакон Русской православной церкви, музыкант, поэт.
 Роман (Эристов) (ум. 1753) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Самтаврийский и Горийский, писатель.

Другие 
 Роман Юрьевич Захарьин (ум. в 1543) — окольничий и воевода, родоначальник Романовых.
 Роман — экзарх Равенны с 589 по 598 год при византийском императоре Маврикии.

Носители фамилии 
 Роман, Аида (род. 1989) — мексиканская лучница, призёр Олимпийских игр в Лондоне.
 Роман, Александру (1826—1897) — румынский журналист, деятель культуры, один из основателей Румынской академии.
 Роман, Алексей Петрович (1922—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Роман, Андрес Фелипе (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Роман, Аурора (род. 1986) — пуэрто-риканская тхэквондистка.
 Роман, Беатрис (род. 1952) — французская актриса.
 Роман, Бернар (род. 1952) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.
 Роман, Брайан — американский астроном, планетолог и первооткрыватель астероидов.
 Роман, Вагнер (род. 1978) — бразильский пятиборец.
 Роман, Вальтер (1913—1983) — румынский коммунист, деятель международного революционного движения, участник гражданской войны в Испании.
 Роман, Виталий Васильевич (род. 2003) — украинский футболист.
 Роман, Даниэль (род. 10 мая 1990) — американский боксёр-профессионал, выступающий в легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.
 Роман, Жан-Батист (1792—1835) — французский скульптор.
 Роман, Жан-Клод (род. 1954) — французский убийца.
 Роман, Жеральдин (род. 1967) — филиппинский политик.
 Роман, Жоан Анхель (род. 1993) — испанский футболист.
 Роман, Жозе (род. 1954) — португальский футболист и тренер.
 Роман, Иван (ум. 1939) — деятель Карпатской Сечи.
 Роман, Летиция (псевдоним Летиции Новарезе; род. 1941) — итальянская киноактриса, в 1960-е годы активно работавшая на телевидении.
 Роман, Любомир (1944—2022) — словацкий актёр и политик.
 
 Роман, Олег Владиславович (1925—2013) — учёный-металлург, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор.
 Роман, Павел (1943—1972) — чехословацкий фигурист, выступавший со своей сестрой Евой Романовой; многократный чемпион мира в танцах на льду.
 Роман, Петре (род. 1946) — румынский политик, активный деятель Румынской революции 1989 года.
 Роман, Пётр Иванович (1918—?) — советский передовик производства, электросварщик, Герой Социалистического Труда.
 Роман, Рафет эл (род. 1968) — турецкий певец.
 Роман, Рудольф фон (1893—1970) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии.
 Роман, Рут (1922—1999) — американская актриса.
 Роман, Сергей Демьянович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Роман, Соня (род. 1979) — словенская бегунья на средние дистанции.
 Роман, Стелла (1904—1992) — румынская оперная певица, обладательница теплого лирического сопрано.
 Роман, Франсуаза (род. 1955) — французский кинорежиссёр-документалист.
 Роман, Хуан Хосе (род. 1962) — испанский гребец-байдарочник, выступал за сборную Испании в начале 1980-х — середине 1990-х годов.
 Роман, Эд (род. 1930) — американский баскетболист.
 Роман, Эулалия (род. 1969) — португальская тяжелоатлетка.

Топонимы 
 Роман — город в Румынии.
 Роман — город в Болгарии.
 Роман — община в Болгарии.
 Роман — посёлок в Среднеколымском улусе Якутии, Россия.
 Роман — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Роман — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Роман — река в Вологодской области России, приток Индоманки.

Другое 
 «Роман» — роман Владимира Сорокина.
 «Роман» — студийный альбом группы «НеАнгелы».
 «Роман» — песня группы «Винтаж».
 РОМАН — интерактивный гипертекстовый литературный эксперимент Романа Лейбова.
 Roman — производитель грузовиков из города Брашов, Румыния.

См. также